Sara Sidle (ur. 16 września 1971) – postać z serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, grana przez Jorję Fox.

Urodziła się i wychowała niedaleko San Francisco w miasteczku Tamales Bay. Jej ojciec znęcał się nad rodziną, do czasu aż jej matka - Laura - zamordowała go w roku 1984. Po tych wydarzeniach Sara została adoptowana. Była bardzo zdolną, doskonałą uczennicą. Gdy miała 18 lat, poszła na Uniwersytet Harvarda. Z powodu trudnego dzieciństwa jest bardzo skrytą osobą, ukrywa tajemnice z przeszłości.

Po ukończeniu studiów na wydziale fizyki, zdobyła także wykształcenie z medycyny sądowej. Pracowała jako koroner w San Francisco. Tam znalazł ją Gil Grissom i zaprosił do pracy w policji w Las Vegas. Jej specjalizacją jest analiza materiałów.

Podczas trwania serialu rozwija się wątek romansu Sary oraz jej przełożonego - Gilberta Grissoma - skrzętnie ukrywany przed pozostałymi detektywami. Prawda wychodzi na jaw, niedługo po tym, jak Sara zostaje porwana przez miniaturowego zabójcę pod koniec serii siódmej i przygnieciona samochodem na pustyni. 

Krótki czas po uratowaniu Sara Sidle odchodzi z CSI, zostawiając tylko list pożegnalny zaadresowany do Grissoma. Z treści wynika, że Sara zaczęła się psychicznie wypalać, a umierając pod samochodem zdała sobie sprawę, że musi pogrzebać duchy przeszłości. Sytuacja w serialu spowodowana była odejściem odtwórczyni roli - Jorjy Fox - z serialu z powodów osobistych, jednak ani ona, ani scenarzyści nie zdecydowali się na uśmiercenie postaci. 

Wraca na krótki czas do zespołu na początku 9 sezonu, kiedy dowiaduje się o śmierci Warricka. Pojawia się także w kilku epizodach 10 sezonu, w związku z wyjazdem Grissoma na uczelnię jako wykładowcy. Od 11 sezonu ponownie stanowi jedną z głównych postaci serialu.

Sidle Sara